Steven Kampfer (né le  à Ann Arbor dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie 

En 2007, il est repêché par les Ducks d'Anaheim. En 2009, il commence sa carrière professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Musketeers de Sioux City|| USHL|| 47|| 6|| 13|| 19|| 91|| 13|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| 2005-2006 || Musketeers de Sioux City|| USHL|| 56|| 6|| 10|| 16|| 99|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Wolverines du Michigan|| NCAA|| 35|| 1|| 3|| 4|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Wolverines du Michigan || NCAA|| 42|| 2|| 15|| 17|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Wolverines du Michigan || NCAA|| 25|| 1|| 12|| 13|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Wolverines du Michigan || NCAA|| 45|| 3|| 23|| 26|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Bruins de Providence || LAH || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Bruins de Providence || LAH || 22|| 3|| 13|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Bruins de Boston || LNH || 38|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Bruins de Boston || LNH || 10|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Bruins de Providence || LAH || 13|| 1|| 5|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 13 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 55|| 4|| 17|| 21|| 28|| 5|| 1|| 1|| 2|| 9
|-
| 2013-2014|| Wild de l'Iowa || LAH || 69|| 6|| 20|| 26|| 48|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Rampage de San Antonio || LAH || 42 || 8 || 11 || 19 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Panthers de la Floride || LNH || 25 || 2 || 2 || 4 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Panthers de la Floride || LNH || 47 || 0 || 4 || 4 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 43 || 4 || 15 || 19 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 10 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York|| LNH || 22  || 0 || 1 || 1 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 35 || 3 || 3 || 6 || 22 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 10 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 22 || 3 || 6 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 20 || 2 || 3 || 5 || 4  || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 46|| 11|| 19|| 30|| 49|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2022-2023 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 44 || 4 || 18 || 22 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Roadrunners de Tucson || LAH || || || || || ||

| 231 || 15 || 24 || 39 || 110 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 4 || 1 || 3 || 4 || 2 || align=left|  place

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Naissance à Ann Arbor
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Musketeers de Sioux City
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022